Teatro Nuovo ist der Name folgender Theater- und Opernhäuser in Italien:

 Teatro Donizetti in Bergamo (ursprünglicher Name)
 Teatro Nuovo (Ferrara)
 Teatro Nuovo (Florenz)
 Teatro degli Intrepidi in Florenz (Alternativname)
 Teatro Nuovo (Mailand)
 Teatro Nuovo (Mirandola)
 Teatro Nuovo (Neapel)
 Teatro Giuseppe Verdi (Padua) (Alternativname)
 Teatro Nuovo Montevergini, Palermo
 Teatro Rossini (Pesaro) (ursprünglicher Name)
 Teatro Nuovo (Serravalle) 
 Teatro Nuovo „Gian Carlo Menotti“ in Spoleto
 Teatro Nuovo Giovanni da Udine in Udine
 Teatro Nuovo (Verona)
 Teatro Giuseppe Verdi (Triest) (ursprünglicher Name)
 Teatro Nuovo (Turin)